Radhakrishnan ist der Familienname folgender Personen:

 K. Radhakrishnan (* 1949), Leiter der indischen Raumfahrtbehörde
 Kaka Radhakrishnan (1925–2012), indischer Schauspieler
 M. G. Radhakrishnan (1940–2010), indischer Filmkomponist
 Priyanca Radhakrishnan (* 1979), neuseeländische Politikerin der New Zealand Labour Party
 R. Radhakrishnan (* 1949), indischer Literaturwissenschaftler
 Sarvepalli Radhakrishnan (1888–1975), indischer Philosoph, Politiker und Staatspräsident
 Venkatraman Radhakrishnan (1929–2011), indischer Astrophysiker